Hohne, comune tedesco
Christoph Höhne, atleta tedesco
Jutta Höhne, schermitrice tedesca

Pagine correlate 
Hohn